Ано́хін (), жіноча форма Анохіна () — російське прізвище, утворене від Аноха — російської народно-розмовної форми канонічних імен Онуфрій або Амос (Анос).

 Анохін Василь Сергійович (1915–1975) — український прозаїк, драматург.
 Анохін Віктор Васильович (1923–2004) — професор, доктор технічних наук, Заслужений діяч науки і техніки України, ректор КТІЛП в 1967—1973 роках.
 Анохін Іван Федорович — Герой Радянського Союзу.
 Анохін Костянтин Юхимович — льотчик, Герой Радянського Союзу.
 Анохін Олександр Костянтинович (1882—1920) — київський лікар, спортсмен. Голова Київського олімпійського комітету.
 Анохін Олексій Васильович — льотчик, Герой Радянського Союзу.
 Сергій Анохін:
 Анохін Сергій Валерійович — капітан Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Анохін Сергій Григорович (1908–1982) — Герой Радянського Союзу.
 Анохін Сергій Миколайович — льотчик, Герой Радянського Союзу.
 Анохін Владлен Опанасович (1930–2019)  — археолог, нумізмат, кандидат наук з історії.

 Анохіна Елеонора Олексіївна — радянська поетеса
 Анохіна Ірина Петрівна — радянська науковиця
 Анохіна Ліза — російська блогерка

Див. також 
 4109 Анохін — астероїд

Російські прізвища